SPASS est un sigle pouvant désigner :
 sous-produit d’assainissement

Voir aussi 
  Spaß